Iyo puede referirse a: 

 Ciudad de Iyo, una ciudad de la Prefectura de Ehime, Japón;
 Distrito de Iyo, un distrito de la Prefectura de Ehime, Japón;
 Iyo no Kuni, antiguo nombre de la Prefectura de Ehime, Japón.